Björsäters landskommun kan avse:

 Björsäters landskommun, Västergötland
 Björsäters landskommun, Östergötland